Александр Грицай:
 Грицай, Александр Анатольевич (род. 1977) — украинский футболист.
 Грицай, Александр Андреевич (1928 — ?) — советский партийный деятель, председатель исполкома Черкасского областного совета.
 Грицай, Александр Иванович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 4592; 16 декабря 1831.